

Жінки 
 Златогорова Броніслава Яківна (1905—1995) — співачка (контральто), педагог, народна артистка РРФСР.

Чоловіки 
 Златогоров Семен Іванович (1873—1831) — радянський мікробіолог, епідеміолог і інфекціоніст, член-кореспондент АН СРСР.